Porcupine puede referirse a:

 Porcupine, nombre con el que es conocido el Miscanthus sinensis, pasto nativo del este de Asia. 
 Porcupine, tercer álbum de estudio de la banda británica de post-punk Echo & the Bunnymen.
 Porcupine (Dakota del Norte), lugar en el condado de Sioux en el estado estadounidense de Dakota del Norte.
 Porcupine (Dakota del Sur), lugar en el condado de Shannon en el estado estadounidense de Dakota del Sur.
 Porcupine Tree, banda de rock progresivo formada en Hemel Hempstead, Reino Unido. 
 Río Porcupine, afluente del río Yukón que discurre por el Territorio del Yukón y por Alaska.
 Porcupine, un personaje ficticio de Marvel Comics.